

Localidades

San Bruno (Califórnia)

Serra San Bruno

Desambiguação